Teatro Civico de L'Alguer (Sardenya)
 Teatro Civico de Càller (Sardenya)
 Teatro Civico de Sàsser (Sardenya)
 Teatro Civico de La Spezia (Ligúria)